Kati, keresztnév
 Kati, város Maliban
 Kati: egy szintetikus drog a Mefedron vagy 4-metilmetkatinon szlengben használt neve.
 kati: kerekes vagy nem-kerekes „bébicsősz”, gyerek-járóka